Les hôtels particuliers suivants sont à distinguer :
 Hôtel de Lagoy (Aix-en-Provence), dit aussi hôtel de Reboul-Lambert ou de Vermond ;
 Hôtel de Lagoy (Saint-Rémy-de-Provence), dit aussi hôtel Meyran de Lagoy.